Fonte de Mouros puede referirse a:

Fonte de Mouros (Palas de Rey), lugar de la parroquia de O Mato, concello de Palas de Rey.
Fonte de Mouros (Villamarín), lugar de la parroquia de Reádegos, concello de Villamarín.